Viitorul se poate referi la

 Viitorul, ziar liberal din România interbelică, precum și după 1990  

 IDIS "Viitorul", instituție neguvernamentală din Republica Moldova

Fotbal 
 FC Viitorul Constanța
 FC Milsami Orhei, fostă FC Viitorul
 Viitorul București
 FC Viitorul Ghimbav